Ouake kan syfta på:
 Ouake (kommun i Benin) 
 Ouaké – en ort i kommunen Ouake